Tanga steht für:

 Tanga (Kleidung), ein Slip
 Tanga (Tansania), Stadt in Tansania
 Tanga (Region), Verwaltungsregion in Tansania
 Tanga (Distrikt), Distrikt in Tansania
 Tanga (Münze), eine portugiesische (Rechnungs-)Münze in Ostindien
 Tanga (Schiff, 1937), ein Schnellbootbegleitschiff der deutschen Kriegsmarine
 Tanga (Film), brasilianischer Spielfilm (1987)
 (1595) Tanga, Asteroid des Hauptgürtels
 Flughafen Tanga, Flughafen der Stadt Tanga
 Museo de los Niños Tanga Tanga, Museum im bolivianischen Sucre, siehe Sucre #Lage und Sehenswürdigkeiten

Siehe auch:
 Schlacht bei Tanga
 Tanga-Inseln, Inselgruppe in Papua-Neuguinea
 Tanger, Stadt in Marokko